Plaats in Indonesië
 Nglebak (Kradenan), een plaats in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
 Nglebak (Tawangmangu), een plaats in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
 Nglebak (Bareng), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java